Bei der CR-Baureihe DK5 handelt es sich um aus Rumänien importierte Dampflokomotiven der Nachbau-Baureihe CFR 150.

Allgemeines 
Im Jahr 1958 wurden insgesamt 40 Lokomotiven der rumänischen Nachbau-50 an die chinesische Staatsbahn geliefert. Sie waren alle von der rumänischen Dampflokfabrik UCM Reșița an die Căile Ferate Române geliefert worden und aufgrund der schlechten Qualität der rumänischen Kohle mit Zusatzölfeuerung ausgerüstet. Wie alle 286 Maschinen der CFR-Baureihe 150, erhielten sie Nachbau-Einheitstender, die sowohl Kohle als auch Öl fassten. 1959 erhielten sie in China ihre neue Baureihenbezeichnung DK5 und wurden mit den Nummern von 241 bis 280 eingereiht. Die Lok mit der Nummer 250 ist im Eisenbahnmuseum von Shenyang erhalten geblieben. An ihr konnte man sehen, dass die Ölfeuerung entfernt wurde und sie nur mit Kohle betrieben wurde. Weitere bauliche Änderungen waren der Schienenräumer, der Scheinwerfer mit neuer Rauchkammer und die Mittelkupplung. Ein genaues Einsatzende dieser Baureihe in China ist nicht bekannt.

Quellen 
 Foto auf live.staticflickr.com

Triebfahrzeug (Volksrepublik China)